Баюно́во — станция и населённый пункт в Косихинском районе Алтайского края, Россия. Входит в состав Баюновского сельсовета.

География 
Находится на Западно-Сибирской железной дороге в степной зоне Бийско-Чумышской возвышенности с небольшими лесными массивами. Поселение окружают пахотные поля, находится небольшое озеро Баюновское. 

 Расстояние дo

 районного центра Косиха — 20 км.
 краевого центра Барнаула — 38 км.

 Климат

Климат резко континентальный. Континентальность климата проявляется в том, что основная часть осадков, примерно половина годового количества, выпадает в течение  летних месяцев, с июня по август. Средняя температура января минус 20˚ С, июля — +21˚ С. 

Абсолютный температурный максимум +38˚ С, абсолютный минимум — минус 52˚ С. Преобладание в Косихинском районе малооблачной антициклональной погоды обуславливает низкие температуры зимой и достаточно высокие летом. Годовое количество атмосферных осадков — 350-400 мм. Преобладающее направление ветра в течение года — юго-западный с переходом на северо-западный .

 Уличная сеть
В Баюново 5 улиц: Привокзальная, Прилинейная, Советская, Центральная и Элеваторная.

 Ближайшие населённые пункты
Украинский 3 км, Логовое 3 км, Романово 5 км, Восход 7 км, Баюновские Ключи 9 км, Контошино 10 км, Озеро-Красилово 12 км, Пустынь 13 км.

 Транспорт

В Косихинском районе существует сеть региональных дорог, проходит федеральная трасса Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией. В 2017 году отремонтирован участок дороги, проходящий по Косихинскому району (с 243 по 249 км) . Регулярно ходят рейсовые междугородние автобусы из районного и краевого центров . Летом 2019 года был отремонтирован участок региональной автодороги Баюново — Малахово . В селении находится железнодорожная станция Баюново Западно-Сибирской железной дороги.

История 
Баюново было основано в 1914 году во время строительства Алтайской железной дороги как станция и населённый пункт, необходимый для обслуживания подвижного состава и станционных сооружений. В годы советской власти работал колхоз «Красный октябрь» .

 В Баюново родился и жил Зварыгин Пантелей Александрович (1914–1944 гг.), Герой Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны — майор, командовал батальоном. В сентябре 1944 года получил звание Героя СССР. Погиб 8 декабря 1944 года в Венгрии.
 На ст. Баюново жил Хечеев, Бембель Манджиевич. Ушёл на фронт в 1944 году, за отвагу и храбрость в мае 1945 года присвоено звание Герой Советского Союза (посмертно).

Население

Инфраструктура
На станции и посёлке работают организации разных форм собственности: по переработке зерна — «Зерноцентр», фирмы «Грегор»,  «Романовский лес», КФК, ООО «Крупофф», «Руно», «Сибиряк», есть киноустановка в Доме культуры, детский сад, начальная школа МОУ «Баюновская НОШ», филиал средней школы (село Романово), ФАП и почта.

Примечания 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Косихинского района